Struys ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Struys (1852–1941), belgischer Maler
 Jan Janszoon Struys (1630–1694), niederländischer Forschungsreisender